Bertlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Bertlmann (* 1945), österreichischer Hochschullehrer
 Renate Bertlmann (* 1943), österreichische bildende Künstlerin